Locomotora diésel puede referirse a:

 Locomotora diésel-hidráulica.
 Locomotora diésel-eléctrica.